Октя́брьское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Октябрьское — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Октябрьское — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Октябрьское — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Октябрьское — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Октябрьское — село в Денисовском районе Костанайской области, ликвидировано в 2011 году.
 Октябрьское — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Октябрьское — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Октябрьское — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Октябрьское — село в Узункольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2019 году.
 Октябрьское — село в Железинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2018 году.
 Октябрьское — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Октябрьское — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Октябрьское — село в Большеизюмском сельском округе Тайыншского района Северо-Казахстанской области.
 Октябрьское — село в Рощинском сельском округе Тайыншского района Северо-Казахстанской области.
 Октябрьское — прежнее, до 1993 года, название села Кайнар Алгинского района Актюбинской области.
 Октябрьское — прежнее, до 2015 года, название села Акана Курманова Атбасарского района Акмолинской области.
 Октябрьское — прежнее, до 1999 года, название села Хусаина Бижанова Енбекшиказахского района Алматинской области.
 Октябрьское — прежнее, до 1990-х годов, название села Есбол Махамбетского района Атырауской области.
 Октябрьское — прежнее, до 2010 года, название села Кайнар в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Октябрьское — прежнее, до 2002 года, название села Карагайлы Осакаровского района Карагандинской области.
 Октябрьское — прежнее, до 1990-х годов, название села Бостан Каракиянского района Мангистауской области.
 Октябрьское — прежнее, до 1994 года, название села Ауельбек Актогайского района Павлодарской области.
 Октябрьское — прежнее, до 2008 года, название села Узынжар района Шал Акына Северо-Казахстанской области.
 Октябрьское — прежнее, до 2006 года, название села Аймак Тайыншского района Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Октябрьское — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
 Октябрьское — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Октябрьское — село в Панфиловском районе Чуйской области.
 Октябрьское — прежнее название села Маман Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.
 Октябрьское — до 2002 года название села Калыгул Чуйского района Чуйской области.

Молдавия 
 Октябрьское — село в Дондюшанском районе.
 Октябрьское — село в Сынжерейском районе.
 Октябрьское — село в Флорештском районе.
 Октябрьское — название села Душманы до 1998 года в Глодянском районе.

Россия 
 Республика Алтай
 Октябрьское — село в Усть-Коксинском районе.

 Алтайский край
 Октябрьское — село в Первомайском районе

 Амурская область
 Октябрьское — село в Константиновском районе.

 Башкортостан
 Октябрьское — село в Иглинском районе.
 Октябрьское — село в Стерлитамакском районе.

 Брянская область
 Октябрьское — село в Брянском районе.
 Октябрьское — село в Суражском районе.

 Воронежская область
 Октябрьское — село в Поворинском районе.

 Дагестан
 Октябрьское — село в Кизлярском районе.
 Октябрьское — село в Хасавюртовском районе.
 Октябрьское — до 1973 года название села Новое Лидже Табасаранского района.

 Еврейская автономная область
 Октябрьское — село в Ленинском районе.
Октябрьское — исчезнувшее село в Октябрьском районе.

 Кабардино-Балкария
 Октябрьское — село в Зольском районе.
 Октябрьское — село в Майском районе.

 Калининградская область
 Октябрьское — посёлок в Багратионовском районе.
 Октябрьское — посёлок в Полесском районе.
 Октябрьское — посёлок в Правдинском районе.
 Октябрьское — посёлок в Славском районе.

 Калужская область
 Октябрьское — село в Ферзиковском районе.

 Кировская область
 Октябрьское — село в Свечинском районе.

 Курганская область
 Октябрьское — село в Петуховском районе.

 Курская область
 Октябрьское — село в Рыльском районе.
 Октябрьское — село в Советском районе.

 Ленинградская область
 Октябрьское — посёлок в Выборгском районе.

 Липецкая область
 Октябрьское — село в Усманском районе.

 Московская область
 Октябрьское — село в Коломенском районе.

 Новосибирская область
 Октябрьское — село в Карасукском районе.
 Октябрьское — до 1976 года название села Новомошковское в Мошковском районе.

 Омская область
 Октябрьское — село в Горьковском районе.
 Октябрьское — деревня в Оконешниковском районе, упразднена в 2020 году.

 Оренбургская область
 Октябрьское — село в Октябрьском районе.
 Октябрьское — село в Северном районе.

 Пензенская область
 Октябрьское — село в Неверкинском районе.
 Октябрьское — село в Сердобском районе.

 Приморский край
 Октябрьское — село в Ханкайском районе.

 Ростовская область
 Октябрьское — село в Зерноградском районе.

 Рязанская область
 Октябрьское — село в Пронском районе.

 Саратовская область
 Октябрьское — исчезнувшее село в Ровенском районе.

 Сахалинская область
 Октябрьское — село в Долинский городской округ.

 Свердловская область
 Октябрьское — село в Режевском городском округе.

 Северная Осетия
 Октябрьское — село в Пригородном районе.
 Октябрьское — село в Моздокском районе.

 Смоленская область
 Октябрьское — деревня в Монастырщинском районе, Соболевское сельское поселение.
 Октябрьское — село в Монастырщинском районе, Татарское сельское поселение.
 Октябрьское — деревня в Хиславичском районе.

 Ставропольский край
 Октябрьское — село в Ипатовском районе.

 Тамбовская область
 Октябрьское — село в Сосновском районе.

 Тверская область
 Октябрьское — деревня в Пеновском районе

 Томская область
 Октябрьское — село в Томском районе.

 Удмуртия
 Октябрьское — село в Завьяловском районе.

 Ульяновская область
 Октябрьское — село в Павловском районе.

 Ханты-Мансийский автономный округ
 Октябрьское — посёлок городского типа в Октябрьском районе, административный центр Октябрьского района.

 Челябинская область
 Октябрьское — село в Октябрьском районе.

 Чечня
 Октябрьское — село в Веденском районе.
 Октябрьское — село в Грозненском районе.
 Октябрьское — с 1944 по 1989 год название села Цоци-Юрт Курчалоевского района.

 Чувашия
 Октябрьское — село в Мариинско-Посадском районе.
 Октябрьское — село в Порецком районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Октябрьское — посёлок городского типа в Красногвардейском районе.
 Октябрьское — село в Ленинском районе.
 Октябрьское — село в Первомайском районе.
 Октябрьское — село в Советском районе.
 Октябрьское — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Октябрьское — село в Донецком городском совете Донецкой области.
 Октябрьское — село в Тельмановском районе Донецкой области, Коньковский сельский совет.
 Октябрьское — село в Тельмановском районе Донецкой области, Мичуринский сельский совет.
 Октябрьское (Жовтневое) — одно из названий исторического района в Николаеве Николаевской области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Украинское Криничанского района Днепропетровской области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Максимовка Синельниковского района Днепропетровской области.
 Октябрьское — до 2016 года название посёлка Керменчик Великоновосёлковского района Донецкой области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Стретенка Волновахского района Донецкой области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Криничное Никольского района Донецкой области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Шахово Добропольского района Донецкой области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Маячка Славянского района Донецкой области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Вишнёвое Новоукраинского района Кировоградской области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Заречное Путивльского района Сумской области.
 Октябрьское — до 2016 года название села Ивановское Красноградского района Харьковской области.

См. также 
 Октябрьское месторождение
 Октябрьское городское поселение
 Октябрьское сельское поселение
 Октябрьское шоссе
 Октябрьский
 Октябрьская
 Жовтневое
 Бурнооктябрьское